Flines ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Nord:

Flines-lès-Mortagne
Flines-lez-Raches